Меркатор може да се отнася за:

 Герардус Меркатор – фламандски картограф, предложил Меркаторовата проекция
 Меркатор (магазин) – верига супермаркети в Словения